Carsch ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Carsch (1850–1895), deutscher Kaufmann, Unternehmensgründer
 Paul Carsch (1876–1951), deutscher Kaufhausbesitzer

Carsch steht für:

 Carsch & Co, eine von Gustav Carsch gegründete Kaufhaus-Kette
 Carsch-Haus, ein von Paul Carsch gegründetes Kaufhaus in Düsseldorf